Boyko peut désigner :
 les Boykos, un groupe social montagnard ukrainien, également présent en Slovaquie et en Pologne ;
 le boyko, un dialecte parlé par les précédents.

Boyko ou Boiko sont également des patronymes ou prénoms pouvant désigner :

Patronyme
Aleksandra Boiko (1918-1996), commandante de char soviétique
 (né en 1954), homme politique ukrainien
 (né en 1992), joueur canadien de football canadien
 (né en 1954), juge américain de l'Ohio
Darren Boyko (né en 1964), joueur de hockey sur glace canadien
Denys Boyko (né en 1988), footballeur ukrainien
Dmytro Boyko (né en 1986), escrimeur ukrainien
 (1918-2002), avocat et homme politique américain de l'Alaska
Eugene Boyko (1923-2003), réalisateur de film canadien
 (1933-2002), géologue russo-ukrainien
 (1910-1975), commandant soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
 (né en 1946), céiste soviétique
Rose Boyko (né ne 1950), avocate et juge canadienne des Premières Nations
Svetlana Boyko (née en 1972), escrimeuse russe
Yuriy Boyko (né en 1958), homme politique ukrainien

Prénom
Boïko Borissov (né en 1959), homme politique bulgare
, chanteur d'opéra bulgare

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom